Список видів роду Dracula:

Список, який містить 141 визнаний вид роду Dracula з родини орхідних (Orchidaceae), складений на основі даних сайту Королівських ботанічних садів у К'ю.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Примітки

Посилання 

 
 http://legacy.tropicos.org/NameSearch.aspx?name=Dracula&commonname= 
 Dracula на сайті «International Plant Names Index» 
 Dracula на сайті «Plantsystematics»  
 Список видів Dracula на сайті Міжнародної ради ботанічних садів з охорони рослин 
 Список видів роду Dracula на сайті «Germplasm Resources Information Network» (GRIN) 
 https://wcsp.science.kew.org/reportbuilder.do 

 
Dracula
Dracula